Іскія ():

 Іскія — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Неаполь.
 Іскія (острів) — острів у Тірренському морі, що належить Італії, на якому розташований однойменний муніципалітет.
 Іскія-ді-Кастро — муніципалітет в провінції Вітербо, Лаціо.

Інше 
 Іскія (виноград) — інша назва для французького та німецького сорту винограду Піно Нуар Прекос.